Hirsi (Somali: Xirsi, „Amulett“) ist ein somalischer Name.

Bekannte Namensträger sind:
 Ayaan Hirsi Ali
 Haji Dirie Hirsi

Gerichtsentscheidungen:
 Fall Hirsi